Kobelsberg ist der Ortsname von

 Kobelsberg (Aufseß), Ortsteil der Gemeinde Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kobelsberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Koppelsberg